Пуэрто-Рико на летних Олимпийских играх 2016 года будет представлено как минимум в четырнадцати видах спорта.

Медали

Состав сборной 

  Бокс
 Хавьер Синтрон

  Борьба
 Вольная борьба
 Франклин Гомес
 Хайме Эспиналь

 Велоспорт
  Велоспорт-шоссе
 Бриан Бабилония

  Волейбол
 Наталия Валентин
 Шара Венегас
 Аурея Крус
 Линда Моралес
 Вильмари Мохика
 Карина Окасио
 Алехандра Окендо
 Диана Рейес
 Яримар Роса
 Дейли Сантана
 Дебора Сейлхамер
 Стефани Энрайт

  Дзюдо
 Мелисса Мохика
 Мария Перес

  Конный спорт
 Лорен Бильис

  Лёгкая атлетика
 Эрик Алехандро
 Андрес Арройо
 Уэсли Васкес
 Луис Кастро
 Хавьер Кульсон
 Дэвид Эдли Смит II
 Грейс Клакстон
 Жасмин Куинн
 Селианхели Моралес
 Диамара Планелл
 Беверли Рамос
 Элисбет Феликс

  Настольный теннис
 Бриан Афанадор
 Адриана Диас

  Плавание
 Ванесса Гарсия

  Прыжки в воду
 Рафаэаль Кинтеро

  Стрельба
 Яримар Меркадо

  Теннис
 Моника Пуиг

  Триатлон
 Мануэль Хуэрта

  Тхэквондо
 Квота 1

  Тяжёлая атлетика
 Лели Бургос

Также на Играх должен был выступить пловец Эрик Рисольвато, однако в итоговую заявку он не попал.

 Результаты соревнований 

  Бокс 

Квоты, завоёванные спортсменами являются именными. Если от одной страны путёвки на Игры завоюют два и более спортсмена, то право выбора боксёра предоставляется национальному Олимпийскому комитету. Соревнования по боксу проходят по системе плей-офф. Для победы в олимпийском турнире боксёру необходимо одержать либо четыре, либо пять побед в зависимости от жеребьёвки соревнований. Оба спортсмена, проигравшие в полуфинальных поединках, становятся обладателями бронзовых наград.

 Мужчины

  Борьба 

В соревнованиях по борьбе, как и на предыдущих трёх Играх, будет разыгрываться 18 комплектов наград. По 6 у мужчин в вольной и греко-римской борьбе и 6 у женщин в вольной борьбе. Турнир пройдёт по олимпийской системе с выбыванием. В утешительный раунд попадают участники, проигравшие в своих поединках будущим финалистам соревнований. Каждый поединок состоит из двух раундов по 3 минуты, победителем становится спортсмен, набравший большее количество технических очков. По окончании схватки, в зависимости от результатов спортсменам начисляются классификационные очки.

Мужчины
Вольная борьба

 Велоспорт 

  Шоссе 
Мужчины

 Водные виды спорта 

  Плавание 

В следующий раунд на каждой дистанции проходят спортсмены, показавшие лучший результат, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Женщины

  Прыжки в воду 

 Мужчины

 Волейбол 

  Волейбол 

 Женщины 
Женская сборная Пуэрто-Рико квалифицировалась на Игры, заняв первое место по итогам интерконтинентального квалификационного турнира.

 Состав команды

 Результаты
 Групповой этап (Группа B)

  Дзюдо 

Соревнования по дзюдо проводились по системе с выбыванием. В утешительные раунды попадали спортсмены, проигравшие полуфиналистам турнира. Два спортсмена, одержавших победу в утешительном раунде, в поединке за бронзу сражались с дзюдоистами, проигравшими в полуфинале.

 Женщины

  Конный спорт 

 Троеборье
Троеборье состоит из манежной езды, полевых испытаний и конкура. В выездке оценивается степень контроля всадника над лошадью и способность выполнить обязательные элементы выступления. Также при выступлении оценивается внешний вид лошади и всадника. Жюри выставляет, как положительные оценки за удачно выполненные упражнения, так и штрафные баллы за различного рода ошибки. После окончания выступления по специальной формуле вычисляется количество штрафных очков. Соревнования по кроссу требуют от лошади и её наездника высокой степени физической подготовленности и выносливости. Дистанция для кросса достаточно протяжённая и имеет множество препятствий различного типа. Штрафные очки во время кросса начисляются за сбитые препятствия, за превышение лимита времени и за опасную езду. В конкуре за каждое сбитое препятствие спортсмену начисляются 4 штрафных балла, а за превышение лимита времени 1 штрафное очко (за каждую каждую, сверх нормы времени, начатую секунду).

  Лёгкая атлетика 

Мужчины
 Беговые дисциплины

 Технические дисциплины

Женщины
 Беговые дисциплины

 Шоссейные дисциплины

  Технические дисциплины

 ' Многоборье

  Настольный теннис 

Соревнования по настольному теннису проходили по системе плей-офф. Каждый матч продолжался до тех пор, пока один из теннисистов не выигрывал 4 партии. Сильнейшие 16 спортсменов начинали соревнования с третьего раунда, следующие 16 по рейтингу стартовали со второго раунда.

 Мужчины

 Женщины

  Стрельба 

В январе 2013 года Международная федерация спортивной стрельбы приняла новые правила проведения соревнований на 2013—2016 года, которые, в частности, изменили порядок проведения финалов. Во многих дисциплинах спортсмены, прошедшие в финал, теперь начинают решающий раунд без очков, набранных в квалификации, а финал проходит по системе с выбыванием. Также в финалах после каждого раунда стрельбы из дальнейшей борьбы выбывает спортсмен с наименьшим количеством баллов. В скоростном пистолете решающие поединки проходят по системе попал-промах. В стендовой стрельбе добавился полуфинальный раунд, где определяются по два участника финального матча и поединка за третье место.

 Женщины

  Теннис 

Соревнования пройдут на кортах олимпийского теннисного центра. Теннисные матчи будут проходить на кортах с твёрдым покрытием DecoTurf, на которых также проходит и Открытый чемпионат США.

 Женщины

  Триатлон 

Соревнования по триатлону пройдут на территории форта Копакабана. Дистанция состоит из 3-х этапов — плавание (1,5 км), велоспорт (43 км), бег (10 км).

Мужчины

  Тхэквондо 

Соревнования по тхэквондо проходят по системе с выбыванием. Для победы в турнире спортсмену необходимо одержать 4 победы. Тхэквондисты, проигравшие по ходу соревнований будущим финалистам, принимают участие в утешительном турнире за две бронзовые медали.

 Женщины

  Тяжёлая атлетика 

Каждый НОК самостоятельно выбирает категорию в которой выступит её тяжелоатлет. В рамках соревнований проводятся два упражнения — рывок и толчок. В каждом из упражнений спортсмену даётся 3 попытки. Победитель определяется по сумме двух упражнений. При равенстве результатов победа присуждается спортсмену, с меньшим собственным весом.

Женщины

 Примечания 

 Ссылки 
 Сборная Пуэрто-Рико  на сайте Sports-reference.com''
 Олимпийский комитет Пуэрто-Рико

Страны на летних Олимпийских играх 2016 года